Miejscowości w USA:
 Kelly – jednostka osadnicza w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Bladen
 Kelly – jednostka osadnicza w stanie Wyoming, w hrabstwie Teton
 Kelly – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Bayfield
Gminy w USA:
 Kelly (ang. Kelly Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Warren
 Kelly (ang. Kelly Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Carter
 Kelly (ang. Kelly Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Cooper
 Kelly (ang. Kelly Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Union
 Kelly (ang. Kelly Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Bayfield
W Wielkiej Brytanii:
 Kelly – miejscowość w hrabstwie Devon (Anglia)